Кермесы  — семейство полужесткокрылых из надсемейства червецов. В семействе описано 90 видов, из которых 12 можно встретить в Европе. Часто этих насекомых можно встретить на дубах (Quercus).

Описание 
Анальное кольцо без щетинок и пор. Тело почковидное или шаровидное, сильно слеритизовано. Кермесами питаются долгоносики рода Anthribus.

Классификация 
В составе семейства:

Примечания 

Coccoidea
Семейства насекомых